CH poate fi:
 Elveția, codul ISO 3166-1 al acestei țări (din latină: Confoederatio Helvetica)
 .ch, domeniu de internet de nivel superior, pentru Elveția
 Republica Populară Chineză, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Chieti, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Chandigarh, teritoriu federal în India, codul ISO 3166-2:IN